Степановский — топоним в России:

 Степановский — хутор в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Степановский — упразднённый хутор в Калтасинском районе Башкортостана.

См. также 
 Степановский район — район существовавший в Казакской АССР в 1928—1929 годах.
 Степановский поселковый совет — входит в состав Сумского района Сумской области Украины.
 Степановский сельский совет — орган местного самоуправления на Украине.
 Степановский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России.